Епархия Норвича () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Норидж, США. Епархия Норвича входит в митрополию Хартфорда. Кафедральным собором епархии Норвича является собор святого Патрика.

История 
6 августа 1953 года Римский папа Пий XII издал буллу Divina illa, которой учредил епархию Норвича, выделив её из архиепархии Хартфорда.

Ординарии епархии 
 епископ Bernard Joseph Flanagan (1.09.1953 — 8.08.1959) — назначен епископом Вустера;
 епископ Vincent Joseph Hines (27.11.1959 — 5.06.1975);
 епископ Daniel Patrick Reilly (5.06.1975 — 27.10.1994) — назначен епископом Вустера;
 епископ Daniel Anthony Hart (12.09.1995 — 11.03.2003)
 епископ Michael Richard Cote (11.03.2003 — по настоящее время)

Колледж и семинария Святых Апостолов 
В епархии находится Колледж и семинария Святых Апостолов, совет директоров которого возглавляет епископ Норвича.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Divina illa, AAS 45 (1953), стр. 842

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Коннектикуте